James Braid (arts), ontdekte hypnose
 James Braid (golfer), vijfvoudig winnaar van het Britse Open tussen 1901 en 1910